

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYTG jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Podgórcze – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Podgórcze – część wsi Kamionna w woj.małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Podgórcze – część wsi Bytomsko w woj.małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Żegocina
 Podgórcze – część wsi Kamień w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów